Hungarikum, az értékeknek a nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi törvényben meghatározott köre
 Hungarikum, könyvtártudományi fogalom,  dokumentumok bizonyos köre
 Hungarikum, a magyar történelmet groteszkül bemutató magyar rajzfilmsorozat